Серо дел Оркон има више значења:

 Серо дел Оркон (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо дел Оркон (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику